Гарсон ( — хлопчик) — багатозначний термін.

Значення 
 Гарсон — зачіска.
 Офіціант або посильний у Франції.

Прізвище 
 Анхеліно Гарсон (. 1946) — колумбійський політик, віце-президент Колумбії.
 Бальтасар Гарсон (. 1955) — іспанський суддя.
 Грір Гарсон (1904-1996) — британська актриса, лауреат премії «Оскар» за кращу жіночу роль 1943 року.
 Майк Гарсон (. 1946) — американський піаніст.
 Віллі Гарсон (. 1964) — американський актор.
 Хайме Гарсон (1960-1999) — колумбійський журналіст, комік і сатирик.
 Геандрі Гарсон (. 1983) — кубинський борець вільного стилю, призер чемпіонатів світу.

Населені пункти 
  — місто в департаменті Уїла, Колумбія.
  — село в департаменті Мальдонадо, Уругвай.